Drei Grazien steht für:

 drei Grazien, mythologische Figuren, siehe Chariten
 Die drei Grazien (Raffael), Gemälde von Raffael (1503/1505)
 Drei-Grazien-Kommode, Möbelstück im Neuen Palais, Potsdam
 Mosaik der drei Grazien (Narlıkuyu), Mosaik in Narlıkuyu, Türkei

Siehe auch:
 Tempel der drei Grazien
 Le grazie vendicate, Libretto von Pietro Metastasio (1735)
 Mädchenbrunnen (Calau)